Ziarniaki – bakterie
 Ziarniak – typ owocu